В честь Боэция названо 2 кратера:

 Боэций (лунный кратер)
 Боэций (кратер, Меркурий)